54-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2009 Ballon d’Or)»
6 декабря 2009 года

Золотой мяч: 
 Лионель Месси

(первый раз)

< 53-я Церемонии вручения 55 (1)-я >

Золотой мяч 2009 года (фр. 2009 Ballon d’Or) — 54-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 29 октября 2009 года, церемония прошла 6 декабря 2009 года. По её итогам приз получил аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он стал первым аргентинским игроком и шестым игроком «Барселоны» (после Луиса Суареса в 1960, Йохана Кройфа в 1973 и 1974, Христо Стоичкова в 1994, Ривалдо в 1999, и Роналдиньо в 2005 годах) — обладателем данной награды.

В 2010 году France Football и ФИФА объявили о слиянии своих индивидуальных наград «Золотой мяч France Football» и «Игрока года ФИФА», и с этого года игрокам вручалась объединённая награда «Золотой мяч ФИФА».

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов был также включен 1 игрок, но он не набрал ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2009 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2009 году